Старая Берёзовка / Старая Березовка — топоним в России.

 Старая Берёзовка — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Старая Берёзовка — село в Сергачском районе Нижегородской области.
 Старая Берёзовка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Старая Березовка — село в Каргасокском районе Томской области.

См. также 
Березовка / Берёзовка
 Новая Берёзовка